Big Red steht für:
 Big Red (Motorrad), Maschine, mit der der Amerikaner Don Vesco 1970 den Motorrad-Geschwindigkeitsrekord erlangte
 den US-amerikanischen Basketballspieler Dave Cowens
 eine Kaugummisorte der Wm. Wrigley Jr. Company
 Big Red, CNA Center, rotes Hochhaus in Chicago